«Сакалас» — название литовских футбольных клубов:
 «Сакалас» — название существовавшего с 1935 по 2003 годы футбольного клуба «Кареда» в 1935—1954, 1961—1962 и 1990—1995 годах (в 1995—1996 — «Кареда-Сакалас»), до 2000 года представлявшего город Шяуляй (с 2000 года — Каунас).
 «Сакалас» — название футбольного клуба «Шяуляй» из города Шяуляй в 2001—2003 годах.

См. также 
 «Сакалай» — литовский баскетбольный клуб из Вильнюса.